Miami Vice (televisieserie), geproduceerd van 1984 tot en met 1989.
Hiervan afgeleid:
 Miami Vice (film), een film naar de televisieserie, uit 2006
 Miami Vice (computerspel), een computerspel uit 1986, gebaseerd op de serie
 Miami Vice: The Game, een computerspel uit 2006, gebaseerd op de film uit dat jaar